Улица И́ндуля () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Индуля — улица в Риге.
 Улица Индуля — улица в Юрмале.